Vörösmarty Mihály Gimnázium – Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium (1085 Budapest, Horánszky utca 11.)
 Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium – Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium (2030 Érd, Széchenyi tér 1.)
 Vörösmarty Mihály Gimnázium (Szentgotthárd)